Bort bezeichnet:

 Bort-l’Étang, eine Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Bort-les-Orgues, eine Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich
 Bort BE, einen Teil der Gemeinde Habkern, Kanton Bern, Schweiz
 Bort, eine Qualitätsstufe beim Diamanten

Bort ist der Familienname folgender Personen:
 Katherine Stephens Bort (1870–??), amerikanische Landwirtschaftswissenschaftlerin
 Léon-Philippe Teisserenc de Bort (1855–1913), französischer Meteorologe
 Pierre Edmond Teisserenc de Bort (1814–1892), französischer Staatsmann und Diplomat

Siehe auch:
 Bord
 Board
 Bordt
 Borth (Begriffsklärung)